Ла́хденпо́хья () — бывший остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 220,87 километре перегона Яккима — Куокканиэми линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Остановочный пункт был расположен в черте города Лахденпохья республики Карелия. Остановка была организована исключительно для пассажирского поезда № 645/646 сообщением Санкт-Петербург — Сортавала, который курсировал по выходным два раза в неделю, в основном, для нужд дачников. С отменой поезда № 645/646 (осень 2000 года) остановочный пункт был упразднён.

В технических документах остановочный пункт значился как Платформа 220 километр.

Платформа Пяйвяринне 
С 15 мая 1934 года по 1944 год на месте остановочного пункта Лахденпохья располагалась финская остановочная платформа Пя́йвяри́нне (). Она также была предназначена для пригородных поездов и обслуживала многочисленные местные хутора, в том числе и одноимённый. В настоящее время неподалёку от бывшей платформы сохранились фундаменты от финских домов.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Лахденпохья на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Лахденпохья на railwayz.info
 Паспорт станции остановочного пункта Лахденпохья на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.
 пл. Пяйвяринне на карте РККА 1940 года.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1934 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Лахденпохский район